Merulius aurantiacus je botanický název pro několik rostlin:

 Dřevomorka meruňková — dřevokazná houba
 Lištička pomerančová — nejedlá houba